Ansaldo Libli (Libli сокращение от  — бронированный Литторино) — мотоброневагон (создан концерном Ansaldo на базе гражданской пассажирской автомотрисы FIAT ALn 56) или железнодорожная бронедрезина итальянского производства времён Второй Мировой войны. Применялись итальянскими и германскими войсками в оккупированной Югославии для защиты железнодорожной сети от партизан.

История 
Во время Второй Мировой войны Италия классические бронепоезда не строила. В них не было особой надобности, в связи с тем, что основной фронт, на котором воевала итальянская Армия, был в Северной Африке, где тогда мало железнодорожных линий. Применять такие поезда на Восточном фронте тоже не имело большой необходимости, ведь их надо было туда ещё доставить и обслуживать, а железных дорог под охраной итальянцев на этом фронте не было. Но, после оккупации в 1941 году странами «Оси» Югославии, там развернулось масштабное партизанское движение против оккупантов, а железнодорожные сети этой страны, имевшие важное значение, подвергались диверсиям партизан. Действия югославских партизан настолько беспокоили итальянскую армию, что в дополнение к выпущенным в 1940 г. 20 бронеавтомобилям-дрезинам Autoblinda 41 Ferroviaria, которые имели слабое вооружение и небольшую эффективность, итальянцам пришлось налаживать выпуск дополнительных средств защиты железнодорожных коммуникаций.

В сентябре 1942 года итальянский концерн «Fiat-Ansaldo» начал выпуск железнодорожной бронедрезины LIBLI (Littorina blindata) Aln56, предназначенной, главным образом, для патрулирования железнодорожных коммуникаций и контрпартизанской борьбы на Балканах. 25 — 26 декабря 1942 года первая LIBLI уже приняла участие в боевых действиях. Всего выпущено 16 бронедрезин: 8 — М42 (5 — в 1942 году, 3 — в 1943-м) и 8 — М43 (в 1943-1944 годах).

В 1943—1944 годах уже по заказу Вермахта также 8 построено следующей модели М43, которая отличалась от М42 вооружением и бронированием. После капитуляции Италии в сентябре 1943 года все бронедрезины взяты на вооружение немецкой армии и продолжали использоваться в Югославии.

Техническое описание 

Бронедрезина Libli была создана на базе гражданской пассажирской автомотрисы FS ALn 56 производства концерна FIAT. Она имела вагонную компоновку, четыре оси без тележек, два поста управления и два дизельных 6-цилиндровых двигателя общей мощность в 330 л. с. (по 115 л. с. каждый) расположенные в передних частях корпуса с каждой стороны, максимальная скорость до 118 км/ч. Бронирование корпуса модели М42 составляло 8,5-мм.
Вооружение М42 состояло из: двух орудий 47/32 калибром 47-мм, установленных в модифицированных башнях от танка М13/40, башни смещены от продольной оси вагона; шести 8-мм пулемётов Breda Mod. 38 в шаровых установках в боковинах корпуса и 2 миномётов Brixia Mod. 35 в верхней части корпуса в центре на специальном подиуме.

У модели М43 бронирование было увеличено до 11,5-мм, изменено вооружение. Вместо миномётов на подиуме с круговым сектором обстрела было установлено автоматическое 20-мм орудие, вместо двух пулемётов в корпусе установили огнемёты Lanciaflamme Mod. 40. В корпусе бронедрезины имелось по 3-5 амбразур для ведения огня из личного оружия.

Конструктивно бронедрезина похожа на два сцепленных хвостами бронированных грузовика и имела вагонную компоновку с двумя идентичными постами управления по обоим концам вагона с центральным боевым отделением посередине, по бортам отсеков откидные сидения для стрелков. Бронедрезина с двумя автомобильными дизельными двигателями (по одному с каждого конца вагона) по 115 л. с. Максимальная скорость 118 км/ч. Численность экипажа варьировалась от 18 до 23 человек в зависимости от вооружения.

Вооружение LIBLI Аln56 из двух 47-мм пушек 47/32 в башнях подобных башням танков M13/40, но от них отличавшихся. Башни смещены от продольной оси вагона. Шесть 8-мм пулемётов Breda 38 в бортовых шаровых установках. На дрезине, кроме того, два миномёта М35 калибра 81 мм или два миномёта Brixia калибра 45 мм.

Все бронедрезины Libli с радиостанциями Marelli RF 2CA с поручневыми антеннами на крыше вагона и c поворотными прожекторами на орудийных башнях и c стандартными железнодорожными сцепными устройствами и могли включаться в составы поездов. Радиостанция RF 2CA была предназначена, в основном, для связи командиров танковых рот и могла обеспечить устойчивую связь на дальность до 40 км.

Примечания

Литература 
 Nicola Pignato, Motori!!!, GMT.
 Giulio Benussi, Treni Armati Treni Ospedale 1915—1945, Ermanno Albertelli Editore, Parma 1983.
 F. Cappellano. Storia militare n 236 maggio 2013
 W. Sawodny German armored trains in WWII vol 2. Schiffer Military History
 N. Molino, S. Pautasso Le Automotrici della prima generazione. Edizioni Elledi

Ссылки 
 Танковый фронт (1939—1945). Италия, Бронепоезда
 Итальянский мотоброневагон LIBLI (Littorina blindata) Aln56
 Italian WW2 radio and communications equipment (Итальянское радио и связное оборудование Второй мировой войны)
 № 88 и 90. Бронепоезда

Мотоброневагоны
Бронеавтомобили по алфавиту
Военная продукция Ansaldo